Guttaring ist der Name folgender Orte:

 Guttaring, Marktgemeinde im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Guttaring (Gemeinde Guttaring), Hauptort der Marktgemeinde Guttaring im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Katastralgemeinde Guttaring, Katastralgemeinde in der Marktgemeinde Guttaring im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Steuerbezirk Guttaring, ehemaliger Steuerbezirk in Kärnten
 Pfarrkirche Guttaring, Kirchengebäude in der Marktgemeinde Guttaring im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

 Guttaring (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft der Gemeinde Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen, Kärnten